Partit Camperol (Polònia)
 Partit Camperol Croat

Vegeu també 
 Partit Agrari, diversos partits polítics amb aquest nom